grote fopblaaskop
 kleine fopblaaskop
 normale fopblaaskop